Miejscowości w USA:
 McClusky – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
Gminy w USA:
 McClusky (ang. McClusky Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Sheridan
Osoby:
 Wade McClusky – pilot, dowódca grupy lotniczej amerykańskiego lotniskowca USS „Enterprise” (CV-6) w czasie bitwy pod Midway.